Linjowo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 Linjowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Schönlinde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Linjowo (Nowosibirsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Iskitim, Oblast Nowosibirsk
 Linjowo Osero, Dorf in der Oblast Tschita
 Linjowo (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs im Rajon Schirnowsk, Oblast Wolgograd